Ла́йонел Ву́двилл (; 1446 или 1450/1455 — до 23 июня или 22 июля/1 декабря 1484) — епископ Солсбери. Младший брат королевы Елизаветы Вудвилл, дядя принцев в Тауэре и королевы Елизаветы Йоркской.

Биография

Происхождение и ранние годы 
Лайонел Вудвилл был третьим выжившим сыном и седьмым ребёнком из четырнадцати детей сэра Ричарда Вудвилла (позднее 1-го графа Риверса) и Жакетты Люксембургской, вдовы Джона Ланкастерского, 1-го герцога Бедфорда. Брак родителей Лайонела был социально неравен и шокировал английский двор. Сэр Ричард Вудвилл на момент заключения брака был простым рыцарем из почтенного и достаточно богатого, но незнатного семейства; он пошёл по стопам отца на службу к герцогу Бедфорду, где и встретил впервые будущую жену. Жакетта была дочерью Пьера Люксембургского, графа Сен-Поль, и была выдана замуж за герцога Бедфорда в 1433 году в возрасте 17 лет; герцог был значительно старше Жакетты, которая стала его второй женой, имел плохое состояние здоровья и умер в 1435 году, оставив Жакетту бездетной, богатой вдовой. Король пожаловал Жакетте вдовью долю при условии, что она не выйдет замуж без его разрешения; но в марте 1437 года выяснилось, что Жакетта состоит в тайном браке с сэром Ричардом Вудвиллом, который был намного ниже её по рангу и не считался подходящим мужем для женщины, почитаемой как тётка короля. Супруги были оштрафованы на 1000 фунтов, однако позднее получили королевское прощение, вероятно, в связи с рождением у них первенца.

Лайонел родился в семейном имении Вудвилл Мэнор-хаус в , Нортгемптоншир. Дата рождения мальчика точно не определена: так, некоторые исследователи называют приблизительно 1446 год, тогда как Oxford Dictionary of National Biography даёт две даты — приблизительно 1454 год и период между 1450 и 1455 годами. Последняя дата определяется рядом назначений и папских разрешений, полученных Лайонелом, когда ему было больше двенадцати лет: первое назначение в Линкольне он получил в 1466 году и был рукоположен в сан священника в 1478 году. Известно, что Лайонел обучался в Оксфорде каноническому праву, однако когда это происходило неизвестно. В 1464 году старшая из сестёр Лайонела, Елизавета, вышла замуж за короля Эдуарда IV; став зятем короля, Лайонел получил множество привилегий. Братья Лайонела получили от короля право поступить на королевскую службу, однако ему самому прочили церковную карьеру. Вместе с тем, возвышение Вудвиллов не устраивало многих при дворе и, в конечном итоге, против новой королевы и короля Эдуарда IV выступил его близкий друг и кузен по женской линии Ричард Невилл, 16-й граф Уорик. В результате этого противостояния после поражения Йоркистов в битве при Эджкот-Мур  в августе 1469 года были схвачены, а затем и казнены Уориком Ричард и Джон Вудвиллы — отец и один из старших братьев Лайонела.

Церковная карьера 
Первое своё крупное назначение Лайонел получил в ноябре 1478 году, когда стал деканом Эксетера — главой сообщества духовников, обитавших в Эксетерском соборе. Назначение это, вероятно, было сделано для того, чтобы обеспечить Лайонела собственным доходом. В 1479 году он сменил на посту канцлера Оксфордского университета Томаса Чаундлера, который по слухам не смог ужиться с архидьяконом епархии; эту должность Лайонел занимал до осени 1483 года, когда его сняли с поста в связи с участием в восстании Бекингема. В 1479 году по решению университета он получил докторскую степень по каноническому праву. В 1480 году Лайонел был назначен пребендарием Моры в лондонском соборе Святого Павла. 7 января 1482 года он был предложен на должность епископа в богатом приходе Солсбери; Лайонел получил эту должность и 21 апреля был официально посвящён в епископы.

Смерть короля Эдуарда IV и последовавший за этим политический кризис пошатнули позиции Вудвиллов при дворе. Лайонел не сыграл заметной роли в этом кризисе: сначала он, вероятно, оставался в Оксфорде, так как он не был среди прелатов, присутствовавших на похоронах короля. В мае вдовствующая королева Елизавета узнала об аресте в  её брата Энтони и сына от первого брака Ричарда Грея. Опасаясь за жизни своих оставшихся детей, Елизавета укрылась с ними в Вестминстерском аббатстве. Известно, что в начале июня Лайонел пребывал в убежище вместе с сестрой и племянниками, однако затем, поскольку благодаря должности епископа ему нечего было опасаться, он покинул аббатство. Лайонел смог найти общий язык с королём Ричардом III, несмотря на то, что 25 июня 1483 года по его приказу были казнены брат и племянник Лайонела, захваченные в Стоуни-Стратфорде. В июне и июле он заседал в коллегии мировых судей в Дорсете и Уилтшире соответственно.

В сентябре 1483 года Ричард III заподозрил Лайонела в участии в заговоре против него, поэтому вскоре тот был лишён церковных владений и дохода. Позднее Лайонел был замешан в восстании Бекингема, нашёл убежище в , когда восстание провалилось, и, согласно некоторым источникам, стал одним из немногих, кому удалось бежать к Генри Тюдору в Бретань, однако доказательств последнему утверждению нет. Лайонел был лишён прав парламентским актом в 1484 году и снят с поста епископа Солсбери, но смог сохранить жизнь.

Лайонел умер в 1484 году предположительно в Бретани. Точная дата смерти неизвестна: по разным данным это случилось до 23 июня или в период между 22 июля и 1 декабря — днём, когда в Солсбери избрали нового епископа. Место захоронения тоже достоверно не определено: рукопись семнадцатого века из Солсбери называет местом погребения аббатство Бьюли, но местная легенда гласит, что Лайонела похоронили в соборе Солсбери.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1450-е годы
Лайонел
Епископы Солсбери
Умершие в 1484 году
Персоналии Англии XV века
Канцлеры Оксфордского университета